The Viking Queen (« La Reine Viking ») est le nom de plusieurs œuvres littéraires et cinématographiques : 
 The Viking Queen, film muet américain réalisé par Walter Edwin, sorti en 1914 ;
 The Viking Queen, film britannique réalisé par Don Chaffey, sorti en 1967 ;
 Thorhilde : The Viking Queen, livre de Ole-Bjorn Tobiassen, paru en 2015.